Национальный музей Голодомора-геноцида () — мемориальный комплекс в городе Киеве (на Печерске, улица Лаврская 3., посвящённый трагедии Голодомора, голода 1932—1933 годов на Украине. Подчинён Министерству культуры Украины. Мемориал работает ежедневно с 10 до 18 часов..

Важной задачей Мемориала жертв Голодомора является напоминание об украинской идентичности, которую пытались заменить советской. Мемориал играет роль посредника в процессе передачи воспоминаний и информации о Голодоморе, демонстрируя связь поколений украинской нации и сохраняя память о попытке её уничтожения.

Структура музея 
Мемориальный комплекс включает:
 Часовня-памятник «Свеча памяти» (художника Анатолия Гайдамака) сделан из бетона высотой 32 метра. «Свеча» была открыта 22 ноября 2008 года. Внутри есть музей, который был открыт в августе 2009 года. В музее экспонируются много фильмов посвященных Голодомору.
 Скульптура девочки из бронзы расположена в центре площади
 Скульптурная композиция ангелов на входе в мемориал
 Аллея «Чёрных табличек»

Примечания

Ссылки 
 Музей голодомора
 Мемориал жертв Голодомора

Музеи Киева
Голод на Украине (1932—1933)